Der Federation Cup 1975 (ab 1995 Fed Cup) war die 13. Ausgabe des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 5. bis 11. Mai im Aixoise C.C., in Aix-en-Provence, Frankreich. Im Finale standen sich die Mannschaften aus der Tschechoslowakei und Australien gegenüber, das die Tschechoslowakei mit 3:0 gewann.

Weltgruppe

Finale

Australien – Tschechoslowakei

Trostrunde 
Datum: Mai 1975
Austragungsort: Aixoise C.C., Aix-en-Provence, Frankreich
Spieloberfläche: Sand

Weblinks 
 Fed Cup 1975

1975
Tennisturnier 1975
Tennisturnier in Aix-en-Provence